Los planulozoos (Planulozoa) es un hipotético clado que propone incluir tanto a cnidarios (anemonas y medusas) como a los bilaterales (deuterostomos, protostomos y acoelomorpha) exceptuando a los ctenóforos, poriferos y placozoos. Este clado se ha planteado sobre la base de la hipótesis de que los bilaterales quizá representen una derivación pedomórfica de una larva plánula de los cnidarios.

Filogenia 

Se ha propuesto la siguiente filogenia según estudios filogenéticos:

Análisis genéticos recientes encontraron que Placozoa se relaciona más estrechamente con Cnidaria debido a las similitudes morfológicas existente entre estos animales. Además la larva plánula está presente en placozoos lo que sería considerado un carácter plesiomorfico para ambos linajes:

Referencias 

Eumetazoa